Malmö FF 2018 är Malmö FF:s 111:e säsong, deras 85:e i Allsvenskan och deras 20:e raka säsong i ligan.

Tävlingar

Allsvenskan

Tabell

Matcher

Källor
 MFF.se

Referenser

2020
Fotbollssäsongen 2020 efter lag
Fotboll i Sverige 2020